Jean Tinguely (1925-1991), Zwitsers beeldhouwer
 Museum Tinguely, museum in de Zwitserse stad Basel